Lotnictwo Dalekiego Zasięgu (Rosja)
 Lotnictwo Dalekiego Zasięgu (ZSRR)